Шува́лов — русская фамилия (женская форма — ), а также топоним.
 Шуваловы — русский дворянский и графский род, возвысившийся в XVIII веке.

Фамилия

А

Б 
 Шувалов, Борис Игоревич (род. 1963) — российский актёр кино и дубляжа.

В 
 
 Шувалов, Виктор Григорьевич (1923—2021) — хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Шувалов, Вячеслав (род. 1988) — российский биатлонист.

Г

Д 
 Шувалов, Дмитрий Александрович (1932—2013) — российский акварелист, график, заслуженный художник России.

Е 
 Шувалов, Евграф Сергеевич (1912—1985) — советский художник декоративно-прикладного искусства.

И

К

Л 
 Шувалов, Лев Александрович (1923—2004) — советский и российский учёный-физик, специалист в области кристаллографии, лауреат премии имени Е. С. Фёдорова (1994).

М 
 Шувалов, Максим Алексеевич (1993—2011) — российский хоккеист.
 Шувалов, Матвей Гаврилович (1788—1852) — русский оперный певец.

Н

П

Р 
 Шувалов, Руслан Владимирович (род. 1967) — российский хоккеист (хоккей с мячом).

С

Ю 
 Шувалов, Юрий Евгеньевич (род. 1965) — российский политический деятель.



Топоним 
 Шувалов — хутор в Кувшиновском районе Тверской области, Россия.
 Шувалов — село в Павловском районе Воронежской области, Россия.

См. также